Sportpalatset kan syfta på:

Sportpalatset, Stockholm – en byggnad på Kungsholmen i Stockholm
Sportpalast – en tidigare evenemangsbyggnad på Potsdamer Strasse i Berlin
Sportpalatset, Kiev – en inomhusarena i Kiev, Ukraina
Sportpalatset, Örebro